Der Ebbenhouten Schoen (französisch: Soulier d'ébène; deutsch: Ebenholz-Schuh) ist eine Auszeichnung, die seit 1992 an den besten afrikanischen  Fußballspieler bzw. Spieler afrikanischer Herkunft in der ersten Division, der höchsten belgischen Spielklasse, verliehen wird.

Der Sieger wird durch eine Jury bestehend aus den Trainern der Division 1A, dem belgischen Nationaltrainer und ausgesuchten Sportjournalisten gewählt.

Außerdem wird jährlich eine verdiente Persönlichkeit aus dem belgischen Fußball ernannt, die ebenfalls wahlberechtigt ist. 2009, 2010 und 2011 wurde dem ehemaligen belgischen Nationalspieler Georges Heylens diese Ehre zuteil.

Aktueller Titelträger 2022 ist der Marokkaner Tarik Tissoudali von KAA Gent.

Bisherige Titelträger

Weblinks 
 Artikel über die fünf für 2009 nominierten Spieler
 Artikel über die fünf für 2010 nominierten Spieler
 Artikel über die fünf für 2011 nominierten Spieler

Einzelnachweise 

Ehrung (Fußball)
Fußball (Belgien)